Елеонора од Лестера (Глостер, 1215 - Монтаржи, 13. април 1275) је била енглеска принцеза из династије Плантагенет. Била је кћерка Јована без Земље и Изабеле Анголемеске.

Породично стабло 

Рођени 1215.
Умрли 1275.
Династија Плантагенет